Messier 105, eliptična galaksija u zviježđu Lav
 M-105 (autoput u Michiganu, SAD)

nl:M105